

Cinema 
Fearless – film del 2006 diretto da Ronny Yu
Fearless - Senza paura – film del 1993 diretto da Peter Weir

Letteratura 
Fearless – romanzo di Rafael Yglesias
Fearless - Il mondo oltre lo specchio – romanzo di Cornelia Funke

Musica 
Fearless – brano musicale dei Pink Floyd del 1971
Fearless – album dei Family del 1971
Fearless – album di Tim Curry del 1979
Fearless – album degli Eighth Wonder del 1988
Fearless – album di Francis Dunnery del 1994
Fearless – album di Terri Clark del 2000
Fearless – album dei Vaughn del 2001
Fearless – album di Lola Ponce del 2004
Fearless – album di Keri Noble del 2005
Fearless – singolo dei The Bravery del 2005
Fearless – album di Collin Raye del 2006
Fearless – album di Jazmine Sullivan del 2008
Fearless – album di Taylor Swift del 2008
Fearless – singolo di Taylor Swift del 2010
Fearless – album di Fleur East del 2020
Fearless – album delle Le Sserafim del 2022
Fearless Records – etichetta discografica statunitense
Fearless Tour – tournée di Taylor Swift

Navi 
HMS Fearless – varie navi della Royal Navy

Televisione 
Fearless – serie TV del 2017